Кронга́уз — еврейская фамилия. Известные носители:

 Кронгауз, Анисим Максимович (1920—1988) — советский поэт, переводчик.
 Кронгауз, Борис Липманович (1914—1998) — советский лингвист и педагог, специалист по эвенкскому языку.
 Кронгауз, Герман Липманович (укр., 1917—2000) — советский и израильский художник, скульптор.
 Кронгауз, Екатерина Максимовна (род. 1984) — психолог, журналист.
 Кронгауз, Лев Давидович (1900—1939) — старший лейтенант государственной безопасности, организатор массовых репрессий.
 Кронгауз, Максим Анисимович (род. 1958) — российский лингвист.
 Кронгауз, Юлий Семёнович (Кренгауз, 1907—1958) — советский инженер.